Le DUT en Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) est un diplôme français du domaine industriel. Il existe depuis 2005, modifiée en 2013 et abrogé en 2022. Ce diplôme remplace le DUT OGP (Organisation Gestion de la Production) en apportant la dimension de la qualité. 

Une version de ce diplôme est néanmoins encore délivrée aux étudiants ayant complété la deuxième année du BUT QLIO avec toutes les compétences acquises. 

En 2022, il est proposé à l'université dans 21 instituts universitaires de technologie en France.

Objectifs 
Ce diplôme s'opérait en deux options:

 organisation et gestion des flux;
 métrologie et gestion de la qualité.

Liste des principaux débouchés 
On retrouve sur le site internet de la spécialité les principaux débouchés par options dont:
 Gestionnaire de stock
 Qualiticien
 Logisticien
 Agent de production

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qualité, industrie, logistique

Qualité, Logistique Industrielle et Organisation